JLA est l'acronyme de :
 JLA Holding (où JLA signifie Jean-Luc Azoulay), un groupe audiovisuel fondé par Jean-Luc Azoulay ;
 Justice League of America (en français, Ligue de justice d'Amérique) ;
 Jugoslovanska ljudska armada (en français, Armée populaire yougoslave) ;
 Jean-Louis Aubert, chanteur.